

Bela Vista est une municipalité de l'État du Mato Grosso do Sul
 Bela Vista de Goiás est une municipalité de l'État de Goiás
 Bela Vista do Maranhão est une municipalité de l'État du Maranhão
 Bela Vista de Minas est une municipalité de l'État du Minas Gerais
 Bela Vista do Piauí est une municipalité de l'État du Piauí
 Bela Vista da Caroba est une municipalité du Paraná
 Bela Vista do Paraíso est une municipalité du Paraná
 Bela Vista do Toldo est une municipalité de l'État de Santa Catarina

 Bela Vista est un district de la ville de São Paulo, capitale de l'État de São Paulo
 Bela Vista est un quartier de la ville de Porto Alegre, capitale de l'État du Rio Grande do Sul

Bela Vista (métro de Lisbonne), une station de métro de Lisbonne.

Bela Vista, une localité à Sao Tomé-et-Principe dans le district de Lobata,
 Bela Vista,  une localité à Sao Tomé-et-Principe dans le district de Pagué.

Homonymie de toponyme